Le tournoi de tennis de Budapest est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2004, classée en catégorie Tier V, se dispute du  au .

Jelena Janković remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Suchá, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Petra Mandula et Barbara Schett.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 2004 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2004
Budapest
Sport en Hongrie en 2004
Tennis en avril 2004
Tennis en mai 2004